Маке́донска-Каме́ница () — община в Северной Македонии. Расположена в северо-восточной части страны у границы с Болгарией, в историко-географической области Осоговия. Население составляет 8110 человек (2002 год).

Административный центр — город Македонска-Каменица.

Площадь территории общины 190,37 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на северо-западе — с общиной Крива-Паланка;
 на западе — с общиной Кочани;
 на юге — с общиной Виница;
 на юго-востоке — с общиной Делчево.

На востоке граничит с общинами Кюстендил и Невестино Кюстендилской области Болгарии.

В состав общины кроме города Македонска-Каменица входят ещё 8 сёл: Дулица, Косевица, Костин-Дол, Луковица, Моштица, Саса, Тодоровци и Цера.

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 8055 чел.;
 сербы — 24 чел.;
 цыгане — 14 чел.;
 боснийцы — 8 чел.;
 остальные — 9 чел.

По территории общины протекает река Каменица (приток Брегалницы).

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии